Численность населения — 9,8 млн (оценка на июль 2009 года).

Годовой прирост — 1,8 % (фертильность — 3,2 рождений на женщину).

Средняя продолжительность жизни — 64 года у мужчин, 70 лет у женщин.

Этно-расовый состав — индейцы 55 % (в основном кечуа и аймара), метисы 30 %, белые 15 %.

Языки — 3 официальных языка, испанский 60,7 %, кечуа 21,2 %, аймара 14,6 %, другие языки 3,6 % (по переписи 2001 года).

Религии — католики 95 %, протестанты (евангелические методисты) 5 %.

Грамотность — 93 % мужчин, 80 % женщин (по переписи 2001 года).

Население Боливии

5 крупнейших городов (2010) 

 Санта-Крус-де-ла-Сьерра — 1 686 000
 Эль-Альто — 993 000
 Ла-Пас — 897 000
 Кочабамба — 625 000
 Сукре — 310 000

См. Также
 Боливийцы
 Русские в Боливии

Ссылки
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bl.html
https://web.archive.org/web/20150223080259/http://www.populstat.info/
http://www.bolivianland.net/ruso/ Население Боливии

Население Боливии